Hingham est le nom de plusieurs localités :

États-Unis
 Hingham (Massachusetts)
 Hingham (Montana)
 

Angleterre
 Hingham (Norfolk)

Homonymie de localités